Johannes VIII. ist der Name folgender Personen:

Johannes VIII. (Gegenpapst) († nach 844), Gegenpapst
Johannes VIII. (Papst) († 882), Papst
Johannes VIII. (Konstantinopel) (~1010–1075), Patriarch von Konstantinopel
Johannes VIII. (Jerusalem), Patriarch von Jerusalem von 1099 bis 1107
Johannes VIII. (Byzanz) (1392–1448), Kaiser des byzantinischen Reiches
Johannes VIII. Grimholt (auch Grymmolt, Grymmelt; ~1450–1523), deutscher Bischof von Lübeck